Prva nogometna liga Kosova je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1977./78.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Budućnost" iz Peći.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1977-78, Beograd, 1978., ISSN: 0351-2894, str. 103  
  

1977-78 1
KOS 1  
1977-78 1
1977-78 1